Xicoténcatl kan syfta på:

Personer 

Xicotencatl I, tlatoani av nahuafolket (1425–1522)
Xicotencatl II, prins av Tlaxcala (stat) (död 1521)

Geografi

Mexiko 

 Xicoténcatl (kommun), Tamaulipas, 
Xicoténcatl, Tamaulipas, Tamaulipas,